Berlin-Lübars, een stadsdeel van Berlijn, onderdeel van het district Reinickendorf
 Neuermark-Lübars, een plaats en voormalige gemeente, nu bij de gemeente Klietz, Landkreis Stendal van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Lübars (Möckern), een dorp in gemeente Möckern, Landkreis Jerichower Land, Saksen-Anhalt